Носаль — фамилия.

Известные носители 
 Носаль, Всеволод Владимирович (1913—1993) — советский учёный в области металлургического машиностроения, технологии и оборудования для трубной промышленности, доктор технических наук.
 Носаль, Григорий Арсентьевич (1922—2005) — капитан-директор рыболовного морозильного траулера «Аргунь» Калининградской базы экспедиционного, китобойного и тунцового лова.
 Носаль, Евдокия Ивановна (1918—1943) — заместитель командира эскадрильи, гвардии младший лейтенант. Герой Советского Союза.
 Носаль, Исидро (род. 1977) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик, призёр общего зачёты Вуэльты.
 Носаль, Михаил Андреевич (1886—1950) — фитотерапевт, растениевод, Почётный гражданин Ровно.